Светска лига у ватерполу 2013. у мушкој конкуренцији је дванаесто издање најмлађег ватерполо такмичења под окриљем Светске пливачке федерације. Завршни турнир одигран је у руском граду Чељабинску од 11. до 16. јуна 2013. Учествовало је 18 репрезентација. Победник је била Србија која је у финалу победила Мађарску резултатом 12:7. То је био и 5. тријумф Србије у овом такмичењу од кад наступа као самостална држава. Треће место припало је Црној Гори која је након петераца победила репрезентацију САД резултатом 13:11.

У овогодишње такмичење су се вратиле репрезентације Србије и Црне Горе након једногодишње паузе, као и репрезентација Мађарске након петогодишњег неучествовања на овом такмичењу.

Квалификације

Америка 
Турнир је одржан од 24. до 27. маја 2013. године. Две првопласиране екипе су се пласирале на завршницу овог такмичења.

Азија/Океанија 
Турнир је одржан од 9. до 14. маја 2013. у Окланду. Две првопласиране екипе су се пласирале на завршницу овог такмичења.

Европа 
Европски тимови су подељени у три групе. Квалификационо такмичење је трајало од 31. октобра 2012. до 30. марта 2013. Победници сваке групе су обезбедили пласман на завршницу овог такмичења.

Група А

Група Б 
 Ова група се првобитно састојала од четири екипе, али репрезентација Македоније се повукла пре почетка такмичења.

Група Ц 
 Репрезентација Русије се директно квалификовала као домаћин.

Завршни турнир

Група А

Група Б

Завршница

Четвртфинале

Полуфинале од 5. до 8. места

Полуфинале

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 

 Страница на званичном ФИНА сајту

Светска лига у ватерполу
Ватерполо у Русији
Ватерполо у 2013.